Карло Парола () (20 сентября, 1921, Турин, Италия — 22 марта 2000, Турин, Италия) — итальянский футболист и тренер, игрок сборной Италии.

Биография 
Прежде чем стать футболистом, Парола пробовал себя, и не без успеха, на велосипедной дорожке. Но любовь к футболу победила и в 15 лет он сделал окончательный выбор. В конце 30-х годов он дебютировал в серии А, играя стоппера, либеро и даже, иногда, опорного полузащитника. С «Ювентусом» Карола завоевал Кубок Италии и два Скудетто, сыграв всего 334 матча, а также 10 раз надевал футболку национальной сборной. В 1954 году он перешёл в «Лацио», в котором сыграл всего 7 матчей, а затем уехал на полтора года в Аргентину. Сыграл Парола и за сборную Европы 10 мая 1946 года в Глазго против сборной Великобритании (Парола был единственным вызванным итальянцем), даже несмотря на сокрушительный разгром команды, игра Паролы впечатлила боссов британских команд и ему поступило несколько предложений, но тот отказал.

Парола получил прозвище Signor Rovesciata, то есть Синьор Через себя, за выполнение удара ножницами, который тогда использовался чрезвычайно редко, а Парола выполнял его безукоризненно, чем очень прославился. Прозвище он получил за исполнение этого удара 15 января 1950 года в матче с «Фиорентиной» от журналиста Коррадо Банки, сделавшего известную фотографию в момент исполнения того удара.

После окончания карьеры футболиста Парола стал тренером, даже получил приз лучшему тренеру Seminatore d’Oro для серии С во время своей работы в «Новаре». В 1975 году Парола выиграл Скудетто с «Ювентусом», заменив Честмира Вычпалека на посту главного тренера. В 1976 году Парола окончательно ушёл из большого футбола, уступив тренерский мостик Джованни Трапаттони. Несколько лет он ещё работал в «Юве» в качестве наблюдателя.

Умер Карло Парола дома, в Турине, на 78 году жизни после продолжительной болезни.

Достижения

Как игрок 
 Чемпион Италии: 1950, 1952
 Обладатель Кубка Италии: 1942

Как тренер 
 Чемпион Италии: 1975

Примечания 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Лацио»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Анкона»
Тренеры ФК «Ювентус»
Тренеры ФК «Прато»
Тренеры ФК «Ливорно»
Тренеры ФК «Наполи»
Тренеры ФК «Новара»